Sezona Formule 1 1976 je bila sedemindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 25. januarja 1976 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 24. oktobra 1976 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Britanec James Hunt, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1976.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1976
1976 v športu